Antwon Hoard – ex cestista statunitense naturalizzato francese
 Jaylen Hoard – cestista francese
 William Dempster Hoard – politico e editore statunitense